Runda Formuły 2 na torze Yas Marina Circuit – ostatnia runda mistrzostw Formuły 2 w sezonie 2019.

Wyniki

Sesja treningowa

Kwalifikacje 
Źródło: fiaformula2.com

Główny wyścig

Wyścig 
Źródło: fiaformula2.com

Najszybsze okrążenie

Sprint

Wyścig 
Źródło: fiaformula2.com

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po zakończeniu rundy

Kierowcy

Zespoły

Serie towarzyszące

Formuła 1

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Yas Marina 2019